Die Badminton-Ozeanienmeisterschaft 2022 fand vom 28. April bis zum 1. Mai 2022 in Melbourne in Australien statt. Es war die 16. Austragung dieser Kontinentalkämpfe im Badminton in Ozeanien. Die Meisterschaft war ursprünglich für den Zeitraum vom 14. bis zum 17. Februar 2022 geplant, wurde durch COVID-19 aber verschoben. Junioren- und Mannschaftstitelkämpfe wurden dagegen ganz abgesagt.

Medaillengewinner

Herreneinzel

Setzliste 
 Abhinav Manota (Viertelfinale)
 Anthony Joe (3. Runde)
 Pit Seng Low (2. Runde)
 Jacob Schueler (Viertelfinale)
 Adam Dolman (3. Runde)
 Keith Mark Edison (2. Runde)
 Edward Lau (Champion)
 Jack Yu (3. Runde)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Dameneinzel

Setzliste 
 Wendy Chen (Champion)
 Louisa Ma (Finale)
 Tiffany Ho (Halbfinale)
 Shaunna Li (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Herrendoppel

Setzliste 
 Lin Yingxiang / Teoh Kai Chen (Halbfinale)
 Vincent Nguyen / Pham Le The Hung (2. Runde)
 Eric Vuong /  Maika Phillips (2. Runde)
 Abhinav Manota / Jack Wang (Champion)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Damendoppel

Setzliste 
 Joyce Choong / Sylvinna Kurniawan (Champion)
 Erena Calder-Hawkins / Jasmin Ng (zurückgezogen)

Ergebnisse

Mixed

Setzliste 
 Oliver Leydon-Davis / Anona Pak (Finale)
 Pham Tran Hoang / Sylvinna Kurniawan (2. Runde)
 Edward Lau / Shaunna Li (zurückgezogen)
 Ryan Tong / Janice Jiang (zurückgezogen)

Endrunde

Obere Hälfte

Sektion 1

Sektion 2

Untere Hälfte

Sektion 3

Sektion 4

Weblinks 
 Turnierseite

2022
Ozeanienmeisterschaft 2022
Badmintonwettbewerb in Melbourne